Burja steht für

 einen trockenen, kalten Fallwind, siehe Bora (Wind)
 einen sowjetischen Marschflugkörper, siehe W-350 Burja
 einen sowjetischen Seezielflugkörper, siehe Raduga Ch-22

Burja ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Burja (1752–1816), deutscher Mathematiker